

Cinema 
 Doppio bersaglio (The Double Man) – film del 1967 diretto da Franklin J. Schaffner
 Double Target - Doppio bersaglio – film del 1988 diretto da Bruno Mattei
 Tenente Jack - Doppio bersaglio (The Killers Edge) – film del 1991 diretto da Joseph Meheri

Letteratura
 Doppio bersaglio (Double Tap) – romanzo di Steve Martini del 2005